Biru (Aek Bilah), een plaats in Indonesië
 Biru (Majalaya), een plaats in Indonesië